Survivor Series (1987) — первое в истории PPV-шоу Survivor Series, производства американского рестлинг-промоушна World Wrestling Federation (WWF). Шоу прошло в 26 ноября 1987 года в «Колизее Ричфилда» в городе Ричфилд, Огайо, США.

Результаты

Традиционные матчи на выбывание

Команда Сэвиджа против команды Хонки-тонк Мэна

Команда Мулы против команды Шерри

Команда Сантаны против команды Хартов

Команда Гиганта против команды Хогана

Примечания 

Спортивные соревнования в Огайо